Богданешти има више значења:

 Богданешти (Видра), насеље у округу Алба у Румунији
 Богданешти (Могош), насеље у округу Алба у Румунији
 Богданешти (Богданешти, Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Богданешти (Скорцени), насеље у округу Бакау у Румунији
 Богданешти (Трајан), насеље у округу Бакау у Румунији
 Богданешти (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Богданешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Богданешти (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Богданешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Богданешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Богданешти (Бужорени), насеље у округу Валча у Румунији
 Богданешти (Томшани), насеље у округу Валча у Румунији
 Богданешти (Отешани), насеље у округу Валча у Румунији
 Богданешти (Фалчу), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Богданешти (Богданешти, Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Богданешти (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Богданешти (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији
 Општина Богданешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији